Congonhas — município do estado de Minas Gerais
 Congonhal  — município do estado de Minas Gerais
 Congonhas do Norte — município do estado de Minas Gerais
 Estação Congonhas — estação de monotrilho do metrô de São Paulo
 Aeroporto de São Paulo-Congonhas — aeroporto regional da cidade de São Paulo
 Congonha (Bandeirantes) — distrito do município de Bandeirantes, estado do Mato Grosso do Sul

Ver também 
 Congonha-verdadeira ou Citronella mucronata— planta nativa do Chile

Desambiguações de antropônimos